Натуральне число 721
 721 рік до нашої ери
 721 рік нашої ери